«Rock Me» — песня английской певицы и автора песен Мелани Си из её пятого студийного альбома The Sea. Песня была выпущена в качестве заглавного сингла с альбома в Германии, Австрии и Швейцарии. Авторами песни стали Мелани Си, Дейв Рот и Девид Йост.

Песня дебютировала в Германии на 38-м месте.

Музыкальное видео 
Премьера клипа произошла за две недели до официального выхода сингла. В клипе Мелани танцует в скейт-парке, а также перед стеной, на которой нарисована большая надпись «Rock Me». Также в клипе присутствуют элементы хореографии в исполнении Мелани.

Список композиций 
CD-сингл
 «Rock Me» — 3:11
 «Stop This Train» — 4:00 (Melanie Chisholm, Peter-John Vettese)

 Цифровая загрузка
 «Rock Me» — 3:11
 «Stop This Train» — 4:00 (Melanie Chisholm, Peter-John Vettese)
 «Rock Me» (Dance Mix) — 3:29

Чарты

Релиз

Примечания 

Песни Мелани Си